Chris Wegerif (1859-1920), Nederlands architect, aannemer en meubelontwerper, echtgenoot van Agathe Gravestein
 Agathe Wegerif-Gravestein (1867-1944), Nederlands batikster en schilderes
 Henk Wegerif (1888-1963), Nederlands architect en decorontwerper, neef van Chris Wegerif
 Jan Henri Wegerif (1891-1954), Nederlands architect, zoon van Chris en Agatha Johanna Gravestein